Лазар (Заи) Фундо (, 20 марта 1899, Корча, Османская империя — 20 сентября 1944, Кукес, Албания) — албанский революционер, журналист и писатель. Коммунист-антисталинист, один из основателей Коммунистической партии Албании, деятель Коминтерна.

Биография 
Родился в семье торговца, по происхождению влах. В молодости был отправлен во французский лицей в Салоники, а затем во Францию, где изучал юриспруденцию в Париже. Там же стал руководителем кружка албанских студентов-марксистов, в который входил и Энвер Ходжа.

По возвращении в Албанию стал членом революционно-демократической организации Авни Рустеми и принял руководство ею после убийства Рустеми агентами Ахмета Зогу 10 июня 1924 года. Лазар Фундо участвует в спровоцированном этим событием свержении и изгнании Ахмета Зогу и поддерживает временного премьер-министра Феофана Стилиана Ноли, православного епископа прогрессивных взглядов.

После падения правительства Ноли, Лазар Фундо вынужден эмигрировать в Австрию. В Вене он налаживает связи с представителями Балканской коммунистической федерацией, после чего приезжает в СССР, где становится деятелем Коминтерна и представителем Албании в МОПР (Международной организации помощи борцам революции). В 1928 году оказывает помощь в организации Албанской коммунистической группы в Корча, а в 1929 г., на VIII конгрессе Балканской коммунистической федерации выступает за создание Коммунистической партии Албании. Некоторое время его кандидатура рассматривается руководством Коминтерна в качестве перспективного лидера такой партии.

В 1930 году становится журналистом венской газеты Балканской коммунистической федерации. В 1933 году, находясь в Веймарской Германии, становится обозревателем таких событий как поджог Рейхстага и Лейпцигский процесс, на котором судят его друга Георгия Димитрова, после чего возвращается в Москву. С началом гражданской войны в Испании, организует отправку албанских добровольцев в интербригады. Тогда же начинается его расхождение со сталинистской внешней и внутренней политикой: Фундо защищает бухаринцев и становится на сторону троцкистов (в самой Албании собственно троцкистская группа, которую возглавлял Аристиде Кендра, к тому моменту прекратила своё существование).

В 1938 году обвинен в «буржуазном уклонизме» и саботаже отправки добровольцев на гражданскую войну в Испании, снят со всех постов и арестован. Приговорен к смертной казни, но помилован в результате личного вмешательства Димитрова.

В 1939 году Лазар Фундо возвращается в Албанию, где был разоблачен сталинистами как «уклонист» и троцкист и во время итальянской оккупации страны становится учителем в Корча. В 1941 году арестован за подпольную деятельность и выслан на остров Вентотене. Там он встречает ещё несколько албанских антифашистов, включая основателя баллистского движения Сафета Бутку, и знакомится с Альтьеро Спинелли и Алессандро Пертини, вместе с которыми принимает участие в итальянском движении Сопротивления. Спинелли впоследствии описал Фундо в своих воспоминаниях как «верного коммуниста, но образованного в свободной культурной атмосфере демократических стран и интеллектуально любопытного», который мог бродить «бормоча тихим голосом слова Платона, прочитанные им по-гречески, ища среди древних мудрецов душевную безмятежность, которую отнял у него неудачный коммунистический опыт и которую больше нигде не нашёл».

В 1942 году Иосип Броз Тито направляет в ЦК КПА письмо о необходимости вновь разоблачить деятельность Заи Фундо. С падением итальянского фашистского правительства в 1943 году и освобождения союзниками политзаключённых из лагерей, Фундо вместе с другими узниками острова, братьями Гани и Хасаном Крюэзиу, получает возможность вернуться в Албанию и уйти в высокогорья к партизанам.

В сентябре 1944 года он был схвачен в Косово югославскими партизанами и передан их албанским товарищам. Энвер Ходжа в своих мемуарах позже утверждал, будто его взяли сами албанские партизаны на севере страны, где действовал в партизанской чете Гани Крюэзиу; а югославская сторона, получив сообщение о его аресте, потребовала выдать Лазара Фундо им, однако получила отказ, и он был казнён по обвинению в троцкизме и работе на британскую разведку. В 1995 году президент Албании Сали Бериша присвоил Фундо звание «мученика за демократию».

См. также 
 Али Кельменди
 Сейфула Малешова

Примечания 

Революционеры Албании
Троцкисты Албании
Коммунисты Албании
Деятели Коминтерна
Казнённые революционеры
Участники итальянского движения Сопротивления
Казнённые в 1944 году